Alexander Winogradow (russisch ) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Winogradow (Sänger) (* 1976), russischer Opernsänger (Bass) 
 Alexander Jurjewitsch Winogradow (* 1951), sowjetischer Kanute
 Alexander Lwowitsch Winogradow (* 1970), russischer Eishockeyspieler
 Alexander Nikolajewitsch Winogradow (1918–1988), sowjetischer Eishockeyspieler und -trainer
 Alexander Pawlowitsch Winogradow (1895–1975), sowjetischer Geochemiker